Ерік Гультен (1894—1981) — шведський ботанік та дослідник Арктики, батько Понтуса Гультена.
 Понтус Гультен (1924—2006) — відомий шведський професор мистецтвознавства та колекціонер творів мистецтва.

Шведські прізвища